

La guerre entre la Lumière et les Ténèbres 

Ce mythe fondateur trouve sa source dans l'ancien empire humain de Néthéril et est admis par la plus grande partie des habitants humains de Féérune.

Tout commença lorsque Ao créa le cosmos dans lequel se trouve aujourd'hui Abeir-Toril.

Après une période de vide hors du temps, de la brume originelle naquirent deux déesses aux inclinaisons opposées, Séluné et Shar. La première était lumineuse alors que la seconde était liée aux ténèbres. Elles créèrent ensemble les corps célestes, dont Chauntéa, la manifestation physique du monde d'Abeir-Toril.

Chauntéa demanda à ce qu'on lui donne de la chaleur pour permettre à la vie de croître, mais les déesses jumelles ne parvinrent pas à s'entendre pour le faire, ainsi débuta l'affrontement entre la Lumière et les Ténèbres. De cet affrontement, naquirent de nombreuses divinités, dont celles de la guerre, de la maladie, du meurtre, de la mort et de nombreuses autres encore présentes de nos jours. Séluné alla finalement chercher la chaleur requise aux confins de l'univers en accédant au plan du Feu pour ensuite embraser un des corps célestes précédemment créés. Shar se mit alors en devoir d'éteindre toute flamme présente dans l'univers. Désespérée, Séluné arracha un morceau d'essence divine qui composait son être et le projeta sur Shar. De l'explosion qui s'ensuivit naquit Mystryl, la déesse de la magie, constituée à la fois de ténèbres et de lumière.

Mystryl prit le parti de Séluné et contraignit Shar à se retirer dans les ténèbres, rongée par l'amertume et le désir de vengeance. L'opposition entre Shar et Séluné existe encore de nos jours.

L'Empire Céleste 

Ce mythe est admis par les habitants de Shou Lung, le principal empire du continent de Kara-Tur

Nagikami et Namikami 

Ce mythe est présent parmi la population humaine de l'archipel de Kozakura.

A l'Âge de Dieux, les eaux du monde et les îles de Kozakura furent créées par les dieux, tandis que les dragons divins créèrent la voûte céleste et les saisons. Il est généralement admis que les divinités Nagikami (Frère Céleste) et Namikami (Sœur Céleste) sont responsables de ces créations originales. De ces dieux sont également issus les nombreuses divinités et esprits divins actuellement adorés dans Kozakura.

L'île de Shinkoku fut créée quand la Sœur et le Frère Célestes se sont tenus debout sur le Pont Céleste et ont remué les eaux du monde avec la Lance Céleste Ornée de Joyaux. Là où les gouttelettes suintant de la Lance tombèrent dans l'océan, la mer se coagula et devint terre. La première gouttelette à devenir terre fut la montagne sacrée Ichiyama, autour de laquelle le reste de Shinkoku se forma. Le Dragon de la Terre, aimant ce qu'il voyait de Shinkoku, descendit pour dormir sur la terre grandissante, créant ainsi l’Échine du Dragon, la chaîne de montagnes qui court sur toute la longueur de l'île. Les tremblements de terre qui secouent parfois l'île sont supposés être causés par le Dragon de la Terre qui remue dans son sommeil. L’île de Tenmei fut créée quand la Sœur Céleste eut besoin d'une nouvelle maison après son bannissement de Shinkoku par Fils de la Tempête, un de ses rejetons. L’île d’Hinomoto fut créée quand le Frère Céleste déclara sa retraite et partit y vivre. L’île de Mikedono fut créée par hasard au cours d’une guerre entre les dieux Feu Ardent et Fils de la Tempête qui, dans le processus, ont également créé les ÎIes Senshi.

Plus tard, la Sœur Céleste mourut en couches et fut enterrée par le Frère Céleste au sommet d’une montagne enneigée de Shinkoku. Ce sommet est Tokuyama où se rejoignent les frontières des provinces du nord de Takako, Ashi, et Yokozu. Le temple de Namikami commémore la sainteté de ce site. Il avait été issus tant de dieux et d’esprits du Frère et de la Sœur Céleste que le Frère Céleste se retira peu après la mort de Namikami. Aujourd'hui le plus grand des temples consacrés à Nagikami est situé sur l'île de Hinomoto où le dieu vit dans la réclusion.

Le règne des empereurs de l'Esprit de la Terre commença après la retraite de Nagikami. À cette époque, les demi-dieux descendants des dieux gouvernèrent le pays. Les contes de cette époque mélangent la fiction et les faits, embellissant et exagérant des événements connus tels que la Guerre des Rois Oni, l'Impératrice au Cœur de Pierre et les actions de Naka no Moriya. Avec le temps, les demi-dieux de l'Esprit de la Terre se sont mêlés avec les êtres humains jusqu'à ce que leur lignée soit devenue plus faible et disparaisse de Kozakura. Malgré cela, les gens de Kozakura continuèrent à honorer leurs divinités, et les dieux prêtèrent attention aux conflits entre les tribus humaines. 

Quand les adorateurs leur demandèrent de prendre parti dans leurs litiges, les dieux choisirent finalement Mori, le chef de la violente tribu Akimatsu, pour être le guide du peuple de Shinkoku. Mori était un descendant du dernier des empereurs de l'Esprit de la Terre. Les dieux soutinrent sa demande avec une démonstration de puissance divine, et Mori devint le premier empereur de Kozakura. Sa montée sur le trône correspond à l'an 1 du calendrier de Kozakura (-73 CV)

Indra et Yama 

Ce mythe est véhiculé par les habitants des jungles du sud de Kara-Tur.

L'Ère Immortelle 

Ce mythe est présent parmi la population de Maztica.

La saga d'Annam 

Ce mythe trouve sa source dans les lointains souvenirs des géants.

Asgorath le Créateur 

Ce mythe fondateur est celui de la plupart des dragons.

Ouroboros, le Serpent-Monde 

Ce mythe est véhiculé principalement par une race sauroïde, la race sarrukh.

Notes et références

Sources 

Les Royaumes oubliés, Module Univers
Kara-Tur, Eastern Realms
Maztica Campaign set
Giantcraft
Draconomicon
Grand History of the Realms de Brian R. James
Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout

Histoire des Royaumes oubliés